Velial Squad (стилизовано как VELIAL SQUAD, ) — российская хорроркор-группа, главной чертой имиджа которой являются балаклавы, без которых они не появляются перед своими поклонниками. Имена участников не называются, поэтому их называют просто «чёрный» и «белый», в цвет масок.

Карьера 
Исполнители познакомились друг с другом в 2013 году через общего знакомого в Туле, общие музыкальные интересы подтолкнули их продолжить общаться, после чего они решили записать вместе трек. Первый концерт Velial Squad прошёл на хорроркор-фестивале в Mona Club, на котором собралось 50 человек.

25 июля 2018 года вышел четвёртый альбом VS4DEATH совместно с бывшим битмейкером Dead Dynasty — Meep, постоянно работающим с Velial Squad. Единственным гостем в треках стал Tveth.

17 апреля 2019 года анонсировали новый альбом под названием «Голову на плаху» на 2 августа 2019 года. 10 июля 2019 года перенесли выход альбома на неделю вперёд, 9 августа 2019 года, для доработки звука и добавления ещё одного трека.

9 августа 2019 года вышел студийный альбом «Голову на плаху», состоящий из 16 треков. На альбоме присутствовало четыре совместных трека — с The Chemodan, TVETH, КАЗУСКОМА и АИГЕЛ. Биты для альбома написаны: Meep, shawtyglock, FrozenGangBeatz, CallMeDevol, stereoRYZE, Ray Qwa и другими.

17 июля 2020 года вышел мини-альбом Black Mass III состоящий из 6 треков. Продюсерами альбома выступили Meep, shawtyglock, SOUTHGARDEN, Wander и thorns. Ведущий сингл под названием «Spot» был выпущен 19 июня 2020 года.

15 октября 2021 года вышел альбом Ugly Stylezz.

10 июня 2022 года вышел мини-альбом Death Mental.

14 октября 2022 года вышел мини-альбом Ritual.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Сборники

Синглы

Видеография

Концертные туры 
 VS4DEATH TOUR (2018)
 BAD GODS TOUR (2019)
 NORTHERN KINGS TOUR (2022)

Примечания

Ссылки 

 Вписка и Velial Squad — антидепрессанты, почему боятся Росгвардию и не любят Versus
 Интервью интернет-порталу The Flow
 Velial Squad на Genius.com

Хип-хоп-группы России
Хип-хоп-дуэты
Группы с мужским вокалом
Музыкальные коллективы Москвы
Музыканты в масках